Име Светислав Стефановић може означавати више особа:

 Светислав Стефановић (1877—1944), лекар, песник, критичар, преводилац, есејист, драмски писац.
 Светислав Стефановић (1910—1980), Савезни секретар за унутрашње послове ФНРЈ и народни херој Југославије.